Le qualificazioni del singolare femminile dello  Swedish Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie 

  Lourdes Domínguez Lino (qualificata)
  Akgul Amanmuradova (secondo turno)
  Mariana Duque Mariño (qualificata)
  Tatjana Maria (secondo turno)

 Annika Beck (qualificata)
 Jill Craybas (ultimo turno)
 Sacha Jones (ultimo turno)
 Ol'ga Alekseevna Pučkova (ultimo turno)

Qualificate 

  Lourdes Domínguez Lino
  Carina Witthöft

  Mariana Duque Mariño
  Annika Beck

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Swedish Open 2012
WTA Tour 2012